Влади́мир Вита́льевич Корние́нко (Корне́й; 17 августа 1981, Донецк) — автор песен, гитарист и аранжировщик.

Биография 
Родился в Донецке, Украинская ССР. Получил специальность переводчика в Донецком институте социального образования, 1998—2003 гг.

На гитаре начал играть в 9 лет. Начиная с 1994 года, играл во многих местных группах. В 2000 году начал сочинять собственные песни.

2003—2006 
В 2003-м по приглашению Земфиры Рамазановой, услышавшей в Интернете его домашние демозаписи, Корней выехал в Москву для работы над сольным альбомом. Запись началась в августе 2003 года в Тон-Студии Мосфильма. Для работы над пластинкой были привлечены Олег Пунгин и Юрий Цалер, хорошо известные по группе Мумий Тролль.

20 июня 2004 года на рок-фестивале Максидром Корней впервые появился перед публикой в середине сета Земфиры, исполнив песню «Как Воздух», которая к тому моменту заняла в чартах радио Максимум четвёртое место. Ему аккомпанировал тот же состав, который играл весь сэт: Пунгин, Цалер, клавишник Иван Фармаковский и Земфира на акустической гитаре.

27 июня на фестивале Мегахаус состоялся дебют уже собственного состава Корнея, в который на тот момент вошли Андрей Гагауз (бас-гитара) и Алексей Гливинский (ударные).

Первое клубное выступление Корнея состоялось 30 ноября 2004 года в клубе 16 Тонн в рамках премии «Золотая Горгулья», ежегодно проходящей в День рождения клуба.

15 декабря 2004 года на фирме BAZA Records вышел первый альбом Корнея «1» (известный также как «Знак единица»).

Параллельно с работой над сольным материалом, Корней гастролирует в составе коллектива Земфиры как бас-гитарист.

Используя окна в концертном графике тура, в сентябре 2005 года Корней записывает в студии РГСУ свой второй релиз: макси-сингл «Любовь по радио». В него вошли песни «Радио», «Любовь Пою» и «Сломать Сегодня Вечером». Пластинка была издана ограниченным тиражом без участия лейбла.

Сессионная деятельность: 2006 — … 
По окончании тура «Вендетта» Корней принимает предложения о студийном и концертном сотрудничестве от нескольких известных российских коллективов, а коллектив Земфиры покидает. С ним начинают концертное и студийное сотрудничество группы Ундервуд и Чебоза, Найк Борзов и певица Мара. Тогда же Корней принял участие в записи песни группы Ночные Снайперы «Доктор» под псевдонимом Роберт Ф. как гитарист. Дальнейшая студийная деятельность ознаменовалась такими записями, как альбомы группы Ундервуд «"Опиум для народа"» (2007) и «Все, кого ты так сильно любил» (2008), дебютная пластинка группы Z.I.M.A (2008), и концертная пластинка Мары «Unplugged».

14 сентября 2013 года состоялся последний концерт Корнея в постоянном составе группы Ундервуд.

29 мая 2014 состоялось первое выступление Корнея гитаристом в новом составе группы Найка Борзова.

Сольная деятельность 2006 — … 
Несмотря на то, что столь плотная занятость мешала Корнею записать полноценный альбом, музыкант продолжал публиковать демозаписи у себя на сайте и играть концерты с периодичностью около раза в месяц. В ходе этих концертов Корней иногда пробовал новых музыкантов, поскольку Денис Маринкин в тот момент играл в составе Земфиры, а Макс Шевченко, хотя иногда и принимал участие в концертах, вплотную занялся сольным проектом Joga и стал успешным видеодизайнером. Барабанщиком на долгое время стал Владимир Бусель, известный по работе с группами Я и Друг Мой Грузовик, Провода, Пелагея, Начало Века и Ундервуд. Группа часто выступает втроём вместо привычного квартета. В целом, выступления Корнея в это время носят весьма спонтанный характер, хотя слушатели тем не менее реагируют тепло.

Собрав из песен, написанных в короткие промежутки между концертами, материал для второго альбома, осенью 2008 года Корней приступил к его записи. Релиз альбома запланирован на осень 2009 года.

25 сентября 2008 года, после долгого перерыва, Корней дал концерт с обновлённым составом. За ударные снова взялся Денис Маринкин. В состав группы были более ясно введены клавишные — на них играл Дмитрий Емельянов (Демур), лидер группы InWhite и один из самых перспективных молодых клавишников Москвы на тот момент. На басу остаётся Андрей Гагауз. Через некоторое время, обсудив дальнейшие перспективы сотрудничества, Корней и Демур решают заняться каждый своими проектами.

До начала 2010 года состав функционировал в формате Power Trio: Корней, Маринкин, Гагауз.

4 марта состоялся первый концерт Корнея с новым барабанщиком Евгением Борданом, известного по работе с Найком Борзовым, Васей Обломовым, группами Z.I.M.A, InWhite и другими.

3 июня 2010 года в Клубе 16 Тонн состоялась презентация сингла «Солнечный День».

10 декабря 2010 года в московском клубе "Марсель" состоялась презентация альбома «Солнце на Поводке». 8 апреля 2011 года альбом был выложен в свободный доступ на сайте Корнея.

20 сентября 2013 года Корней выступил на фестивале «Изофон» (Донецк) с пятичастной арт-роковой сюитой «Там», созданной специально для этого события.

9 марта 2016 года на странице Корнея ВКонтакте опубликована песня Корнея «Всю мою жизнь». 

В начале 2017 года вышла песня Корнея «Я трогал любовь». .

Дискография 
 Альбом «Знак единица» (2004, BAZA records).
 Макси-сингл «Любовь по радио» (2005, Kornei Music, ограниченным тиражом).
 Сингл «Солнечный День» (2010, Kornei Music, ограниченным тиражом).
 Альбом «Солнце на поводке» (2010, Kornei Music, ограниченным тиражом).

Сессионная дискография 
??/??/2001 Босяки, «Песни и Танцы Народов Донецка», издан самостоятельно (электрогитара)
??/??/2002 Phantasmagory, «Anamorphosis Of Dreams», издан самостоятельно (бас-гитара)
??/??/2002 Сборник, «Cookin' Ingredients 4», Good Looking Records (гитара — 2: NEBO «Liquid Sky»)
??/??/2003 Босяки, «Хорошо Забытое Новое», издан самостоятельно (бас-гитара)
01/03/2005 Земфира, «Вендетта», REAL Records (гитара - 2-7, 9, 11, 12, 14; бас-гитара, VST-инструменты)
??/??/2005 Босяки, Concerto Am для БУП-32(м) с Босяками, издан самостоятельно (гитара — 6, домбра — 7)
??/??/2005 Joga, Sola, издан самостоятельно (бас-гитара — 3, 4, 6, 7, 8; гитара — 4, 7, 12)
16/10/2006 Земфира, «Live», Real Records (бас-гитара, гитара, бэк-вокал)
??/??/2006 Катя Волкова & Bastart, «Белая Богиня», издан самостоятельно (бас-гитара — 2, 3, 7, 8, 9, 11)
??/??/2007 Ночные Снайперы «Бонни и Клайд», Real Records (гитара — 6, под псевдонимом Роберт Ф.)
11/04/2007 Даша Велико, «Алмазы на завтрак», Almazno Records (гитара)
24/05/2007 Ундервуд, «Опиум для народа», Grand Records (бас-гитара, гитара, аранжировка, бэк-вокал, клавишные)
07/02/2008 Чебоза, «2008», Navigator Records (гитара, бэк-вокал)
19/02/2008 Z.I.M.A, «Z.I.M.A», Navigator Records (бас-гитара, гитара, аранжировка, VST-инструменты, бэк-вокал)
11/03/2008 Чернусь, «Любидо», Снегири Музыка (бас-гитара — 3) 
24/05/2008 Мара, «Unplugged», Мистерия Звука (аранжировка, гитара, бас-гитара)
30/09/2008 Ундервуд, «Все, кого ты так сильно любил», Фирма Грамзаписи Никитин (гитара, бас-гитара, бэк-вокал, клавишные)
05/02/2009 Даша Велико, «Искренность долгой зимы», Almazno Records (гитара, бас-гитара)
10/08/2009 Земфира, Z-Sides (гитара — 4)
28/09/2009 Татьяна Зыкина «Ощущение Реальности», Real Records (бас-гитара — 4, 15)
22/08/2010 Чернусь «Аццтой», издан самостоятельно (бас-гитара, гитара, бэк-вокал — 2, 5, 6, 7, 8, 11)
29/10/2010 Найк Борзов, «Изнутри», Концерн «Группа Союз» (гитара, бас-гитара)
30/10/2010 Игорь Буланов, «Неба Край», издан самостоятельно (аранжировка, гитара, бас-гитара)
09/12/2010 Варя Демидова, «12 отличий», Снегири Музыка (гитара, бас-гитара — 2, 3, 4, 6, 10, 11)
28/03/2011 Ундервуд, «Бабл-Гам», Концерн «Группа Союз» (гитара, бэк-вокал)
24/04/2012 Mendream, «Танец Обещаний», издан самостоятельно (бас-гитара, гитара)
20/05/2012 Х.. Забей, «Вскрытие Покажет», Попа Бегемота рекордз (бас-гитара, гитара — 2, 5, 8, 11, 12, 13, 19, 22, 25, 28, 33, 37)
28/06/2012 Земфира, «Последняя сказка Риты» (саундтрек) (гитара — 7, 10; бас-гитара — 11)
14/10/2012 Алексей Глызин «Крылья Любви», Мистерия Звука (бас-гитара — 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13; гитара — 3, 10, 11, 12)
26/10/2012 Без-O-Beat, «Безобидные Игры», издан самостоятельно (бас-гитара, гитара, аранжировка)
30/11/2012 Роман Харланов, «В Дорогу», Мистерия Звука (бас-гитара, гитара, бэк-вокал)
11/12/2012 Чернусь, «Бонусы», издан самостоятельно (бас-гитара, гитара — 2, 3, 5, 9, 14)
14/02/2013 Земфира, «Жить в твоей голове», Navigator Records (ритм-гитара — 7)
01/06/2013 Ундервуд, «Самая красивая девушка в мире», сингл, Концерн «Группа Союз» (гитара, бэк-вокал)
07/10/2013 Ундервуд, «Женщины и дети», Концерн «Группа Союз» (гитара, бэк-вокал)
12/11/2013 Старый Приятель, «Паринама», Концерн «Группа Союз» (гитара, бас-гитара — 1, 3-10)
19/11/2013 Иван Марковский, «Химия», (4 такта соло-гитары — 1)
28/03/2014 Х.. Забей, «Баба Хочет», Попа Бегемота рекордз, (гитара — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 19, 26, 29)
28/03/2014 Х.. Забей, «Баба Рулит», Попа Бегемота рекордз, (гитара — 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 27)
15/04/2014 Найк Борзов «Везде и Нигде», ООО "Universal Music" (бас-гитара; гитара)
09/07/2014 Диана Арбенина «Мальчик На Шаре», Universal Music Group (гитара; бас-гитара — 8)12/12/2014 Найк Борзов «Избранное» (акустическая гитара — A1, A3, A4, A8, A12, B3, B5, B6, B9, B12, B13, B14; электрогитара — A3, A4, A5, A10, A13, B2, B8, B14; бас-гитара — A3, A4, A13, B2, B8, B14)
27/03/2015 Кармина «Ничего Лишнего», Правда Музыка (аранжировка, гитара, бас-гитара, VST, бэк-вокал, клавишные)
12/05/2015 Полный Состав «Мимо Тренда» (гитара, бас-гитара, мандолина)
25/07/2015 Ундервуд «Избранное» (гитара — 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19; бас-гитара — 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20)
03/09/2015 Ундервуд «Без Берегов» (бас-гитара — 3, 5, 7, 9, 11; соло-гитара — 3, 7)
01/12/2015 Найк Борзов «Молекула, Vol.1» (гитара, бас-гитара, бэк-вокал)
07/12/2015 Муха «У меня в голове» (со-продакшн — 3, 4, 6, 12; гитара — 3-6, 8, 9, 12; бас-гитара — 3, 6)
05/02/2016 Виктор Виталий «Песни» (аранжировка, бас-гитара, гитара, бэк-вокал)
22/04/2016 Найк Борзов «Молекула», 2CD, ООО "Universal Music" (гитара, бас-гитара, бэк-вокал) 
14/08/2016 Павел Пламенев «Герой с тысячью лиц» (гитара — 2, 3, 6, 8; бас-гитара — 2, 6, 8) 
20/10/2016 Катя Гордон «Sex and Drama», Первое Музыкальное Издательство (участие в аранжировке; бас-гитара, гитара — 2 — 8) 
28/04/2017 Игорь Буланов «Разные истории» (бас-гитара, гитара, аранжировка, бэк-вокал) 
04/11/2017 Библиотека Состояний «Лишние Сущности Спасают Миры», Meticulous Midgets, web-only (гитара, эффекты) 
15/05/2018 Сапфировый Феникс «Алхимия» (аранжировка, гитара, бас-гитара, запись, сведение) 
18/05/2018 Uma2rmaН feat. Павло Шевчук «Не нашего мира», МОНОЛИТ (гитара) 
22/05/2018 Joga «Наизнанку» (гитара) (гитара — 1, 3; слайд-гитара — 2; эффекты — 4) 
14/07/2018 Библиотека Состояний «Всея Святая Австралия», Meticulous Midgets, web-only (гитара) 
01/08/2018 Илья Июнич «Илья Июнич» (бэк-вокал — 1, 3; VST — 1, 3; аранжировка, гитара, бас-гитара — 3) 
30/09/2018 Павел Пламенев «Крадущая сны» (гитара — 3, 6, 7, 9, 11; бас — 3, 6, 11; бэк-вокал — 2, 3, 4; оркестровка — 11) 
14/01/2019 Библиотека Состояний «Искусственный интеллект», Meticulous Midgets, web-only (гитара, эффекты) 
13/02/2019 Где моё лето «Уходя, гасите свет» (аранжировка, гитара, бас-гитара, VST, бэк-вокал) 
19/04/2019 Дядя Солнышко «Цитаты» (аранжировка, гитара, бас-гитара, VST, бэк-вокал) 
23/07/2019 Библиотека Состояний «Место Встречи Изменить Нельзя", Meticulous Midgets, web-only (бас-гитара - 1-4; гитара - 5) 
20/09/2019 Ундервуд «Дети Портвейна» (аранжировка - 7) 
22/09/2019 Ясный-Светлый "Личное дело/personal history 2.0", Meticulous Midgets (электрогитара) 
01/11/2019 Кармина "Сама не своя", Правда Музыка (аранжировка, гитара, бас-гитара, VST) 
28/02/2020 Моя Мишель "Наивность. Часть 1", EP, Продюсерский центр И. Матвиенко (гитара, бас-гитара) 
12/06/2020 Найк Борзов "Капля крови создателя", ООО Universal Music (1 - 8, 10 - гитара, бас-гитара) 
18/06/2020 Библиотека Состояний "Игротека/Game Library", Meticulous Midgets (аккомпанирующая гитара) 
28/08/2020 Моя Мишель "Наивность. Часть 2", EP, Продюсерский центр И. Матвиенко (гитара) 
09/10/2020 Дядя Солнышко "Капли Росы", VL Records, (аранжировка, гитара, бас-гитара, VST, бэк-вокал) 
08/04/2021 Хамми Хам "Перелистни", Marat Nigametzianov, (гитара) 
04/05/2021 Инга Башкирова "Как не умели", сингл (гитара, бас, сведение - 2) 
18/05/2021 Ульяна Ми "Точка", UMi Production, (гитара, бас-гитара) 
18/07/2021 Павел Пламенев "Для мира на Земле" (гитара, бас-гитара) 
19/07/2021 Инга Башкирова "Черновой", сингл (гитара) 
17/09/2021 Таша Тарусова "Несерьёзно", LLC Media, (аранжировка, саунд-продакшн, программинг, гитары, бас-гитары, сведение) 
21/09/2021 Илья Июнич "Липа", сингл, (аранжировка, гитара, бас-гитара, бэк-вокал, VST, запись, сведение) 
24/09/2021 Хамми Хам "Фосфор", Marat Nigametzianov, (гитара) 
03/11/2021 Инга Башкирова "Море", сингл (гитара) 
05/02/2022 DYGAI "Вести из Таганрога", Dygaimusic, (бас-гитара - 2,5) 
10/02/2022 Илья Июнич "Любовь навсегда", ILYA IYNICH, (сопродакшн, бас-гитара, гитара - 1, 6; бэк-вокал - 1) 
01/04/2022 Вилы "Крапива", Zion Music, (гитара - 9) 
25/04/2022 Илья Июнич "Милая Зверушка" сингл, (аранжировка, гитара, бас-гитара, бэк-вокал, VST, казу, запись, сведение) 
15/07/2022 Найк Борзов "Потерянный среди звёзд, Акт I", We Are Communa (акустическая гитара - 6) 
19/07/2022 Инга Башкирова "Рисунки" (гитары - 4, 6-7, 9-10; бас - 4, студийная работа - 4) 
09/09/2022 Найк Борзов "Потерянный среди звёзд, Акт II", We Are Communa (гитара, бас-гитара - 4, 5) 
11/11/2022 Ундервуд "За горизонтом", IP Belykh Nikita (аранжировка, гитара, бас-гитара - 6, 10, 12; сведение - 6, 12) 
21/11/2022 SNU "Игра", сингл (аранжировка, гитара) 
19/02/2023 Библиотека Состояний "Комментарии к комментариям", Meticulous Midgets, (гитара)

Публикации

Ссылки 

Рок-музыканты России
Музыканты группы «Чебоза»
Музыканты группы «Ундервуд»